Бельфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Бельфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Бельфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Бельфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Бельфонтен () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка